Световно клубно първенство 2022 (), наричано още турнир за Междуконтиненталната купа, е 19-то издание на Световното клубно първенство на ФИФА, който ФИФА организирана между клубните шампиони от всяка от шестте континентални конфедерации, както и националния шампион от страната домакин. Домакин за трети път е Мароко, а срещите ще се състоят през февруари 2022.

Домакин 
На 16 декември 2022 ФИФА обяви, че първенството ще се състои през 2023 в Мароко..

Градове 
Градовете домакини, на които ще се играят срещите са Рабат и Танжер.

Отбори 

Забележки

1. Заради проблеми с разписанието е потвърдено, че финалът на Шампионската лига на АФК 2022, първоначално запланиран за октомври 2022 година, няма да се проведе по-рано от 2023 година. Тъй като по това време световния клубен шампионат вече трябва да се е състоял, на 23 декември 2022 година АФК потвърждава, че „Ал Хилал“ ще бъде нейния представител на Световното клубно първенство 2022 година в качеството си на действащ шампион от Шампионската лига на АФК през 2021 година.

2. Ал Ахли заемо мястото на домакинския турнир, тъй-като мароканския „Видад“ побеждава в Шампионската лига на КАФ 2021/22

Състави 
Всеки отбор трябва да има по 23-ма футболисти в групата (трима от които трябва да бъдат вратари) до крайния срок на ФИФА на 28 ноември 2014 година. Смени в групата са позволени до 24 часа преди първия мач на отбора.

Мачове 
Ако даден мач е с равенство след редовното време:

 Играе се допълнително време. Ако все още има равенство след продълженията се изпълняват дузпи, за да се определи крайният победител.
 В мачовете за пето и трето място не се играе допълнително време, а направо се изпълняват дузпи за определяне на победителят.

Плейоф

Четвъртфинали

Полуфинали

Трето място

Финал

Голмайстори

Награди
След завършването на турнира са раздадени следните награди. Винисиус Жуниор от Реал Мадрид печели наградата Златната обувка, спонсорирана от Адидас.

Финално класиране

Външни препратки 
 Официален сайт

Източници 

Сезон 2021/22 във футбола
Световно клубно първенство на ФИФА
Футбол в Мароко